Corpus delicti může označovat:
 Corpus delicti – věc důležitá pro trestní řízení, tzv. předmět doličný
 Corpus delicti (film) – český film z roku 1991
 Corpus delicti (skupina) – francouzská gothická kapela z počátku 90. let 20. století
 Corpus delicti (česká hudební skupina)